Billings může být:

 Billings – největší město amerického státu Montana

příjmení
 Elkanah Billings (1820–1876) – kanadský paleontolog
 Frederick H. Billings (1823–1890) – americký právník a finančník
 John Billings (1918–2007) – australský lékař (neurolog)
 John Shaw Billings (1838–1913) – americký knihovník, stavební projektant a chirurg